Toponímia:
 Weston (Moray), a Escòcia
 Weston (Pembrokeshire), a Gal·les
 Weston (Nova Escòcia), al Canadà
 Weston (Nova Zelanda)
 Weston (Ontàrio), al Canadà
 Weston (Sabah), a Malàisia
 Weston (South Lanarkshire), a Escòcia
 Estats Units d'Amèrica:
 Weston (Colorado)
 Weston (Connecticut)
 Weston (Florida)
 Weston (Geòrgia)
 Weston (Idaho)
 Weston (Illinois), antic municipi a l'estat d'Illinois
 Weston (Iowa)
 Weston (Louisiana)
 Weston (Maine)
 Weston (Maryland)
 Weston (Massachusetts), municipi i suburbi de Boston
 Weston (Missouri)
 Weston (Nebraska)
 Weston (Nova Jersey)
 Weston (Ohio)
 Weston (Oregon)
 Weston (Texas)
 Weston (Vermont)
 Weston (Virgínia de l'Oest)
 Weston (Washington)
 Weston (Wisconsin)
 Weston (Wyoming)
 New Weston, a l'estat d'Ohio
 Weston Mills, Nova York
 Comtat de Weston, comtat estatunidenc de l'estat de Wyoming
 Anglaterra:
 Weston (Bath)
 Weston (Berkshire)
 Weston (Cheshire)
 Weston (Cornwall)
 Weston (Devon)
 Weston (Dorset)
 Weston (Halton)
 Weston (East Hampshire), a Hampshire
 Weston (Southampton), a Hampshire
 Weston (Herefordshire)
 Weston (Hertfordshire)
 Weston (Leicestershire)
 Weston (Lincolnshire)
 Weston (North Yorkshire)
 Weston (Northamptonshire)
 Weston (Nottinghamshire)
 Weston (Shropshire)
 Weston (Staffordshire)
 Weston (Suffolk)
 Weston-on-Trent, a Derbyshire
 Weston under Penyard, a Herefordshire
 Weston Longville, a Norfolk
 Weston in Gordano, a Somerset
 Weston-super-Mare, a Somerset
 Weston-under-Lizard, a Staffordshire
 Biografies:
 Edward Weston (1886 - 1958), fotògraf estatunidenc
 Ruth Weston, (Portsmouth, Virgínia, 1928), cantant estatunidenca